Spojení písmen X a M může mít různé významy:

 satelitní rádia XM Satellite Radio nebo SDARS
 Citroën XM automobil od Citroënu
 XM (souborový formát)
 XM (album), album od Porcupine Tree.
 zkratku pro experimentální, formálně osvojenou zbraň americké armády (platnou do roku 1962).
 Experimental Munitions
 IATA kód pro J-Air
 IATA kód pro Alitalia Express
 XM (stanice), rozhlasová stanice v Londýně
 nestandardní římský zápis čísla 990 (standardní je CMXC)
 přezdívka a současně akronym tenisty Xaviera Malisse
 Motif (widget toolkit), a GUI toolkit používaný při vývoji software
specializovaný obchod na telefony značky Xiaomi (např. XM.cz)